My Belaroesy (Wit-Russisch: Мы, беларусы) (Wij, de Wit-Russen) is de onofficiële titel van het volkslied van Wit-Rusland (Belarus/Belaroes). De titel stamt uit de eerste regel van de tekst.

De compositie van Nestar Sakalowski was in gebruik sinds 1955 als de volkslied van de Wit-Russische SSR. Na de ondergang van de Sovjet-Unie werd de tekst van het volkslied niet meer gezongen. Op 2 juli 2002 stelde president Aleksandr Loekasjenko een toekomstig nieuwe tekst ter beschikking van M. Klimkovitsj en O. Karysna om als nationale volkslied lied van Wit-Rusland in gebruik te nemen.

Мы, беларусы (originele tekst in het Wit-Russisch) 

Мы, беларусы - мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям'і.

Refrein:
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Refrein.

Дружба народаў - сіла народаў -
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны - радасці сцяг!

Refrein.

Nederlandse vertaling 

Wij, de Wit-Russen, zijn een vredig volk
Met ons hart in ons trouw vaderland,
Wij zijn goede vrienden en versterken ons
In een bekwame en vrije familie.

Refrein.

Volkslied van de Wit-Russische SSR (originele tekst in het Wit-Russisch) 

Мы, беларусы, з братняю Руссю
Разам шукалі к счасцю дарог.
У бітвах за волю, у бітвах за долю
З ёй здабылі мы сцяг перамог!

Refrein:
Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас у паход.
Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе беларускі народ!